Félix Benneteau-Desgrois (1879-1963), est un sculpteur français.
 Julien Henry Guy Benneteau-Desgrois (1981-), est un joueur français de tennis, descendant de Félix Benneteau-Desgrois.
Patronyme français